Ла-176 — советский одноместный истребитель разработки ОКБ-301. Все работы по нему были прекращены после гибели экспериментальной машины. Ла-176 вошёл в историю как первый советский самолёт, преодолевший звуковой барьер.

Ла-176 это высокоплан со стреловидным крылом(угол стреловидности — 45°). Шасси убиралось в фюзеляж, горизонтальное оперение располагалось в верхней части киля. Ла-176 был вооружен тремя пушками: одной Н-37 и двумя Н-23. Летные испытания начались с сентября 1948 года. В процессе испытаний 26 декабря 1948 года впервые была достигнута скорость звука при полете со снижением и выходе в горизонтальный полет. На Ла-176 с двигателем ВК-1 была показана скорость при полете со снижением, соответствующая М=1,02. Ла-176 был промежуточной ступенью в процессе отработки сверхзвукового истребителя. В дальнейшем в ОКБ Лавочкина были разработаны сверхзвуковые Ла-190 и Ла-200

История 
В Ла-176 соединились фюзеляж от Ла-168 и новое крыло стреловидностью 45 градусов. Изначально на Ла-176 установили ТРД РД-45Ф тягой 22,24 кН, именно в таком виде самолёт ушёл в первый полёт.
Вскоре на самолёт установили ТРД ВК-1 тягой 26,47 кН, как и на МиГ-15. 26 декабря 1948 года Ла-176 с РД-12 превысил в пологом пикировании скорость звука.

Дальнейшие лётные испытания подтвердили высокие скоростные качества самолёта, была достигнута максимальная скорость 1105 км/ч. Экспериментальная машина погибла в катастрофе.

Лётно-технические характеристики

Примечания

Литература 
 «Vojenska letadla» / Vaclav Nemecek, Praha, 1982 /
 «История конструкций самолётов в СССР (1938—1950)» / В. Б. Шавров, 1988 /
 «Фронт идёт через КБ» / М. Арлазоров, 1987 /

Ссылки 
 Ла-176 на сайте «Уголок неба»

Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Предсерийные самолёты и прототипы
Реактивные истребители СССР
Самолёты Лавочкина